Izaak Johannes Brugmans (1843-1910), spiegelfabrikant en zakenman te Groningen en de vader van Hajo Brugmans (1868-1939) ,
 Ieb Brugmans (1896-1992), Nederlands historicus en een zoon van Hajo Brugmans.